Storskäret kan syfta på:

Finland 

 Storskäret, Nykarleby, Österbotten, 
 Storskäret, Malax, Österbotten, 
 Storskäret, Närpes, Österbotten, 
 Storskäret (Brändö, Åland),

Sverige 

 Storskäret, Östhammars kommun, 
 Storskäret, Österåkers kommun, 
 Storskärs naturreservat

Se även
Storskär
Storskären

Robotskapade Finlandförgreningar